La Copa Africana de Clubes Campeones 1982 fue la décimo octava edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 12 de diciembre, en el Estadio de Kumasi de la ciudad de Kumasi. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales cuatro de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Al-Ahly de Egipto, tras vencer en la final a doble partido por 3:0 y 1:1 a Asante Kotoko de Ghana. De esta forma, Al-Ahly obtuvo su primer título en este evento.

Ronda Preliminar

|}

Primera Ronda

|}
1 US Goreé abandonó el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1982 en RSSSF

1982
Fútbol en 1982
Al-Ahly Sporting Club